Corví (cognom), cognom roma
 Taure Estatili Corví, cònsol romà (45 dC)
 Marc Valeri Màxim Corví, cònsol romà